Соревнования по трапу среди мужских команд на летних Олимпийских играх 1908 прошли с 9 по 11 июля. Приняли участие четыре команды по шесть человек из трёх стран..

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК 
 Результаты соревнований